Empedocle – filosofo presocratico di Agrigento
Empedocle – nome proprio di persona italiano maschile
Empedocle – vulcano sottomarino al largo di capo Bianco
Porto Empedocle – comune della provincia di Agrigento